Gustav Adolfs torg kan syfta på:

Gustaf Adolfs torg, Göteborg
Gustav Adolfs torg, Helsingborg
Gustav Adolfs torg, Malmö
Gustav Adolfs torg, Stockholm
 Gustav Adolf torg 18 vid Gustav Adolfs torg i Stockholm – adressen för den byggnad som restes 1912-1914 som huvudkontor för Sveriges Privata Centralbank